Джон Фи́ллипс Кейп (; 16 ноября 1911 — 6 июня 1994), более известный как Джек Кейп или Джеки Кейп — английский футболист, выступавший на позиции правого крайнего нападающего.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Пенрит». С 1929 по 1930 годы выступал за «Карлайл Юнайтед». В 1930 году стал игроком «Ньюкасл Юнайтед». Дебютировал за «Ньюкасл» 18 января 1930 года в матче против «Лестер Сити». 3 сентября 1930 года забил единственный гол в матче против «Челси» — этот матч до сих пор является рекордным по количеству зрителей на «Сент-Джеймс Парк» (68 386 человек). Всего провёл за клуб 53 матча и забил 20 мячей.

В январе 1934 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 27 января 1934 года в игре против «Брентфорда». Выступал за клуб до 1937 года, сыграв 60 матчей и забив 18 мячей.

В июне 1937 года перешёл в лондонский клуб «Куинз Парк Рейнджерс». Провёл в команде два сезона, сыграв 61 матч и забив 12 мячей. Впоследствии выступал за «Скарборо», а также за «Карлайл Юнайтед» в качестве гостевого игрока в военное время.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Скарборо»